warzenie – spec. utrzymywanie płynu w stanie wrzenia
 warzenie miodu (sycenie miodu) – jeden z etapów wytwarzania miodu pitnego syconego, gotowanie brzeczki miodu pszczelego przed fermentacją
 warzenie się mleka – wytrącanie się kazeiny podczas podgrzewania mleka zakażonego bakteriami kwasu mlekowego; zob. też warzenie sera
 warzenie piwa – jeden z etapów wytwarzania piwa, gotowanie brzeczki piwnej z chmielem (węższe znaczenie). Nazywa się tak też cały proces wytwarzania piwa (znaczenie szersze).
 warzenie sera – jeden z etapów wytwarzania sera, uzyskiwanie tzw. skrzepu poprzez koagulację (wytrącanie) kazeiny z mleka (poddanego obróbce wstępnej) w wyniku działania czynnika koagulującego – podpuszczki lub bakterii kwasu mlekowego
 warzenie soli – otrzymywanie soli warzonej poprzez odparowanie wody z solanki (wodnego roztworu soli kamiennej)

Zobacz też 

 warzelnia

Przypisy